Ян Пшевозьник (; 16 сентября 1957, Катовице) — польский шахматист, международный мастер (1985).

Чемпион Польши (1979). В составе национальной сборной участник 24-й Олимпиады (1980).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Яна Пшевозьника на сайте 365chess.com
 Личная карточка Яна Пшевозьника на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Польши